The Perfect Woman – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Perfect Woman – film del 1920 diretto da David Kirkland
The Perfect Woman – film del 1949 diretto da Bernard Knowles
The Perfect Woman – film tv del 1981 diretto da Robert Emenegger e Allan Sandler
The Perfect Woman – film del 2009 diretto da Marvel Gima